Bongô – um instrumento musical.
 Bongo – um animal.
 Kia Bongo – um veículo.

Desambiguação